La Primera División 1973 è stata la 45ª edizione del massimo torneo calcistico argentino e la 7ª ad essere disputata con la formula dei tornei Metropolitano e Nacional.

Campionato Metropolitano

Reclasificatorio

Classifica marcatori

Campionato Nacional

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo finale

Classifica marcatori

Collegamenti esterni
 Argentina 1973 - RSSSF
 Argentina - List of Topscorers - RSSSF

Calcio nel 1973
Campionato argentino di calcio